Роу има више значења:
 Роу (Нови Мексико)
 Роу (Арканзас)